El término NEST puede referirse a:

 Equipo de apoyo de emergencia nuclear,  un programa de EE.UU. para emergencias nucleares (en inglés: Nuclear Emergency Support Team (NEST)).

 Núcleo para la Sustentabilidad Territorial, una plataforma público privada de trabajo articulada por el Consejo Nacional de Producción Limpia.

 Nest Labs, la compañía productora del termostato programable NEST, comprado por Google en enero del 2014.